Bachórz steht für:

 Bachórz (Dynów), Dorf in der Gemeinde Dynów im Powiat Rzeszów der Woiwodschaft Karpatenvorland in Polen
Personen:
 Józef Bachórz (* 1934), polnischer Literaturhistoriker